Puchar Polski w futsalu 2014/2015 – 21. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski. Obrońcą trofeum jest Wisła Krakbet Kraków.

Drabinka 

Uwagi:
* Zwycięstwo dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe.
** Zwycięstwo po dogrywce.
*** Zwycięstwo po serii rzutów karnych.

1/16 finału 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 10 stycznia 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 11 stycznia 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 17 stycznia 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 18 stycznia 2015

|}

1/8 finału 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 14 lutego 2015

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 15 lutego 2015

|}

Ćwierćfinał

Pierwsze mecze

Rewanże

Final Four

Linki zewnętrzne 
 – Puchar Polski 2014/2015

Puchar Polski w futsalu
2015 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie
2015 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej